Ohm est un nom propre ou un nom commun, OHM est un sigle.

Sigle 

Le sigle OHM peut signifier :
 l'Observatoire du hors media, une association professionnelle qui regroupe les acteurs de la  ;
 observatoire Hommes-Milieux, un outil d'interdisciplinarité de l'INEE-CNRS au service de la connaissance des interactions hommes-milieux et des dynamiques des environnements fortement anthropisés ;
 l'Office de haute montagne.

Sciences et techniques 
 L'ohm est l'unité de résistance électrique du Système international (SI).
 La loi d'Ohm est la loi qui relie l'intensité du courant électrique traversant un dipôle passif à la différence de potentiel de ses bornes.
 la loi d'Ohm thermique est la loi qui permet de calculer la température de jonction T des éléments semi-conducteurs.
  est un astéroïde.

Culture et société 
 Ohm est un groupe de rock alternatif suédois.
 OHM est la quatrième piste de l'album Vous m'emmerdez ! des Ogres de Barback.
 ÕHM est un duo Electro Pop Français.

Patronyme 

 Georg Simon Ohm (1789-1854), un physicien allemand ;
 Martin Ohm (1792-1872), frère de Georg, un mathématicien ;

Toponyme 
 l'Ohm, affluent de la Lahn, est un cours d'eau d'Allemagne.

Notes et références